24-й розыгрыш Кубка Испании.

Соревнование началось 23 марта 1924 года и завершилось 4 мая 1924 года. Финал состоялся на стадионе Аточа в Сан-Себастьяне, Реал Унион обыграв Реал Мадрид завоевал трофей в третий раз за всю историю.

Команды 
 Бискайя: Атлетик Бильбао
 Гипускоа: Реал Унион
 Центральный регион: Реал Мадрид
 Южный регион: Севилья
 Галисия: Сельта
 Астурия: Спортинг Хихон
 Кантабрия: Расинг Сантандер
 Каталония: Барселона
 Арагон: Сарагоса
 Левант: Натасьон де Аликанте

Предварительный раунд 
Первые матчи

Четвертьфинал 
Первые игры

Полуфиналы 
Первые матчи

Финал 

Кубок Испании по футболу